Dans la mythologie hindoue, Ardra est la déesse de la chance et de la bonne fortune.
 En astronomie indienne, Ardra est associée avec l'étoile Bételgeuse.
 Le Royaume d'Ardra est un ancien royaume d'Afrique de l'Ouest.
 Great Ardra et Little Ardra sont deux sites historiques dans l'ancien Dahomey (maintenant Bénin) se rapportant aux deux parties du Royaume d'Ardra, en Afrique, ils désignent la grande et petite capitale du Royaume, les villes actuelles d'Allada et de Porto-Novo.
 Ardra est aussi un personnage dans la série Star Trek TNG.

ARDRA :
 l'Analyse des fragments de restriction de l'ADN ribosomique amplifié (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis) est une technique de biologie moléculaire.